

Geografia 
 Italia 
 Fornaci – quartiere di Savona
 Fornaci - frazione di Maggiora, in provincia di Novara
 Fornaci – frazione di Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi
 Fornaci – frazione di Brescia
 Fornaci – frazione di Monastier di Treviso, in provincia di Treviso
 Fornaci – quartiere di Porto Viro, in provincia di Rovigo
 Fornaci di Barga – frazione di Barga, in provincia di Lucca
 Fornaci – frazione di Uzzano, in provincia di Pistoia
 Svizzera
 Fornaci – Zona industriale di Lugano

Persone
Fabrizio Fornaci – compositore italiano

Pagine correlate 
Fornace (disambigua)